— японская фамилия. Известные носители:

 Мидзута, Васаби (род. 1974) — японская сэйю, лауреатка премии Seiyu Awards 2010 года.
 Мидзута, Наоси (род. 1972) — японский композитор и музыкант, наиболее известный по написанию музыки для компьютерных игр.